Dies ist eine Liste der DDR - Wasserballpokalsieger von 1959 - 1989.

Herren

Chronologie

Es fanden 26 Titelkämpfe statt.

Alle DDR - Wasserballpokalsieger

Es gab 8 DDR - Wasserballpokalsieger.

Frauen

Die Wasserballpokalsieger waren in beiden Fällen die BSG Empor HO Halle-Neustadt.

Chronologie

Wasserball (DDR)
DDR, Pokalsieger